Karl Herzfeld ist der Name folgender Personen:

* Karl Herzfeld (Bankier) (1883–1970), deutscher Jurist, Bankier und Verbandsfunktionär
 Karl August Herzfeld (auch Carl August Herzfeld; 1861–1926), österreichischer Gynäkologe und Hochschullehrer
 Karl Ferdinand Herzfeld (1892–1978), österreichisch-US-amerikanischer Physiker

Karl Herzfeld steht für:

 Karl Herzfeld (Glashütte), Glashütte in Bergedorf